Velďáková ist der Familienname der folgenden Personen:
 Dana Velďáková (* 1981), slowakische Dreispringerin
 Jana Velďáková (* 1981), slowakische Weitspringerin